Боно́ми () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Бономи, Беньямино (род. 1968) — итальянский гребец-байдарочник.
 Бономи, Витторио (1891—1956) — итальянский военный лётчик и предприниматель.
 Бономи, Иваноэ (1873—1951) — итальянский политический деятель, социалист.
 Бономи, Мауро (род. 1972) — итальянский футболист, защитник.
 Бономи, Роберто (1919—1992) — аргентинский автогонщик, пилот Формулы-1.
 Бономи, Эдуардо (1948—2022) — уругвайский политик и государственный деятель.